«Half of My Heart» () — песня американского рок-музыканта и автора песен Джона Мейера и Тейлор Свифт с его четвёртого студийного альбома Battle Studies (2009). Песня была написана самим певцом и получила золотой статус RIAA. Была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшее мужское вокальное поп-исполнение (2011), в 6-й раз в этой номинации.

История 
Джон сообщил в Твиттере о предстоящей записи совместно с кантри-поп звездой Тейлор Свифт ещё в марте 2009 года.
«Half of My Heart» дебютировал 8 мая 2009 года на № 29 в американском радиоэфирном чарте Billboard Hot Adult Top 40 Tracks. Это стало 14-м появлением Мейера в этом хит-параде. Песня также дебютировала на № 25 в основном чарте Billboard Hot 100 ещё до выхода самого альбома Battle Studies. Песня была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшее мужское вокальное поп-исполнение (в альбомной версии Джон поёт один, без участия Тейлор Свифт).

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни США
Песни Джона Мейера
Песни Тейлор Свифт
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний